Никола́й Константи́нович Чертко́ (; ) — геохимик, почвовед, доктор географических наук, профессор.

Биография 
Родился 8 января 1934 года в крестьянской семье в деревне Мостытычи, ныне Барановичского района Брестской области.

Учился в начальной школе в родной деревне в военные годы. В 1945 году был переведен в пятый класс Городищенской средней школы, затем поступил на географический факультет БГУ.

Первый учебный год (1951/52) из-за неудачной попытки поступления в БГУ работал учителем четвертого класса Ялуцевичской семилетней школы Барановичского района без специальной педагогической подготовки, позже итоги выпускных экзаменов в четвертом классе подтвердили право молодого учителя на педагогическую деятельность.

В 1952 году после второй попытки поступил на географический факультет БГУ. Со второго курса проявлял интерес к научной работе. Под руководством В. А. Дементьева были выполнены две научные работы, которые на конкурсе студенческих работ были отмечены Почетными грамотами Министерства образования БССР.

После окончания БГУ в 1957 году был отправлен в в Дрогичинском районе, где в Детковичской средней школе работал в течение двух учебных лет (1957—1959). Опыт научных исследований позволил продолжить работу по изучению природы Дрогичинского района с учениками старших классов. Эти же материалы Чертко использовал для написания реферата при поступлении в аспирантуру.

В 1959 году по предложению профессора О. Ф. Якушко поступил в аспирантуру БГУ. Под руководством академика И. С. Лупиновича выполнил работу по теме «Микроэлементы в почве юго-западной части Брестского Полесья». После окончания аспирантуры в 1962 году был направлен младшим научным сотрудником в НИЛ биогеохимии почв (НИЛ экологии ландшафтов) на географическом факультете БГУ.

В 1962—1964 годах избирался заместителем секретаря партбюро географического факультета БГУ, с 1964 по 1966 год — членом партийного комитета БГУ. В 1966—1969 годы вновь был избран заместителем секретаря партбюро географического факультета по организационной работе.

В 1969 году стал старшим преподавателем кафедры почвоведения и геологии БГУ и продолжил исследования в лаборатории биогеохимии почв, разработал и читал курс «Геохимия ландшафта», готовил к изданию учебные пособия по читаемым курсам. В 1970 году совершил семидневное научно-познавательное путешествие по Италии.

После утверждения ВАК СССР в звании доцента был избиран доцентом кафедры почвоведения и геологии БГУ. Продолжил исследования по разработке способов оптимизации почв. С 1980 года проводил обобщение научного материала и дополнительное исследование по геохимии агроландшафтов Белоруссии.

В 1981 году приступил к выполнению научно-исследовательского проекта «Изучение изменений свойств и структуры почвенного покрова мелиорируемых территорий Поозерья, Полесья и Центральной Белоруссии».

С 1980 по 1990 год работал над темой докторской диссертации «Геохимия агроландшафтов Белоруссии и их оптимизация» под руководством доктора географических наук профессора МГУ М. А. Глазовской.

С января 1983 года был назначен заместителем декана по факультета общественных профессий по географическому факультету.

11 апреля 1991 года в специализированном Совете географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова защитил докторскую диссертацию «Геохимия агроландшафтов Беларуси и их оптимизация». 3 марта 1992 года был избран на должность рофессора кафедры почвоведения и геологии. 17 сентября 1993 года ВАК СССР присвоил звание профессора.

С 2001 года руководил НИР «Оценка геохимической структуры ландшафтов Белоруссии и устойчивости осушенных природных комплексов для целей разработки прогноза их эволюции».

Научная деятельность

Направление научных исследований 
Микроэлементы в почвах республики Беларусь и эффективность микроудобрений; геохимия агроландшафтов Белоруссии и их оптимизация; агроэкологические основы эффективного использования сельскохозяйственных угодий на основе оптимизации основных свойств почв; геохимическая структура и геохимическое разнообразие ландшафтов Белоруссии; геохимия выработанных торфяников Белорусского Полесья и их использование; техногенное давление на ландшафты Белорусского Полесья: исследование, адаптация, создание методического, программного обеспечения курсов геоинформационных систем на географическом факультете, геохимия урболандшафтов.

Научная деятельность 
В период преддипломной практики под руководством профессора О. Ф. Якушко выполнял исследования по теме «Физико-географическая характеристика зоны Молчадской МТС Барановичского района».

После окончания аспирантуры в 1962 году был направлен младшим научным сотрудником в НИЛ биогеохимии почв (НИЛ экологии ландшафтов) на географическом факультете БГУ. Научная работа в лаборатории включала исследование содержания физиологически значимых микроэлементов в почвах, водах и растениях Белоруссии. Устанавливалась эффективность микроудобрений при выращивании ведущих сельскохозяйственных культур на территории госсортоучастков. Изучалось влияние степени окультуренности и мелиорирования почв на содержание в них микроэлементов. Результаты исследований отражены в коллективной монографии «Микроэлементы в почвах БССР и эффективность микроудобрений» и в кандидатской диссертации «Содержание и закономерности распределения микроэлементов в восточной части Брестского Полесья».

С 1977 года приступил к чтению нового курса лекций «Математические методы в географии». Издал программы и учебно-методические пособия по всем читаемым курсам. Разрабатывал и читал курс «Технические средства обучения и их применение в географии».

С 1980-х годов занимался популяризацией науки. Написал серию статей для Белорусской советской энциклопедии, издал пособие «Жыццё глебы» (1976), пишал статьи для «Хрестоматии по географии для средней школы» (1989), участвовал в трех изданиях учебного пособия «Полевая и лабораторная практика по почвоведению».

Научные исследования в 1980—1990-е годы разносторонние: разработка приемов оптимизации фундаментальных свойств минеральных и органогенных почв; изучение агрохимических свойств и плодородия почв для обоснования приемов их оптимизации; разработка способов формирования высокопродуктивных и экологически устойчивых сельскохозяйственных угодий; разработка агроэкологических основ и экологически обоснованной технологии повышения продуктивности и устойчивости торфяных почв.

На основе результатов научных исследований были составлены «Рекомендации..» (1983, 1993) для производства по оптимизации почв способом землевания и торфования. По этим способам защищены авторские свидетельства в 1984 и 1989 годах.

В 1981 году Чертко приступил к выполнению научно-исследовательского проекта «Изучение измерений свойств и структуры почвенного покрова мелиорируемых территорий Поозерья, Полесья, и Центральной Белоруссии». Результаты исследований были обобщены в монографии «Эволюция почв мелиорируемых территорий Белоруссии» (1990).

Продолжал ознакомительные поездки в 1976—1977 годах по ряду стран: Турция (Стамбул), Греция (Афины), Египет (Александрия — Каир — Гиза — Луксор). В 1986 году ознакомился с природой, хозяйством, историей и культурой Румынии и Венгрии.

В эти же годы во время повышения квалификации в МГУ совершил научно-познавательную экскурсию с охватом лесостепной, степной, сухостепной, субтропической природных зон по маршруту: Москва — Ясная Поляна — Спасское-Лутовиново — Окский заповедник — Центрально-Чернозёмный заповедник — Белгород — Харьков — Днепропетровск — Запорожье — Мелитополь — Джанкой — Симферополь — Никитский ботанический сад — Ялта.

Проводил научные исследования в русле углубления геохимического изучения ландшафтов Белоруссии по теме «Эколого-геохимический анализ и оценка ландшафтов Белоруссии».

Руководил НИР «Исследование, адаптация, создание методического программного обеспечения курсов геоинформационных систем на географическом факультете» (2000—2002). Разрабатывал ГИС-технологии по курсам «Население», «Геохимическая экология», «Геохимия».

С 2001 года — руководитель НИР «Оценка геохимической структуры ландшафтов Беларуси и устойчивости осушенных природных комплексов для целей разработки прогноза их эволюции» (2001—2005) и «Техногенная геохимическая трансформация ландшафтов Беларуси и ее оценка с использованием математических методов» (2002—2004).

Впервые Чертко составлена и издана карта «Геохимические ландшафты» для «Национального атласа Республики Беларусь» (2002).

Чертко автор обозрений, рецензий на многочисленные монографии и учебные пособия, научно-исследовательских проектов. Заложил основы геохимии агроландшафтов.

Награды и научные звания 
В 1970 году в ознаменование 100-летие со дня рождения В. И. Ленина был награждён Юбилейной медалью Президиума Верховного Совета СССР «За доблестный труд».

В 1971 году был награждён Грамотой Верховного Совета БССР за успехи в развитии высшего образования и науки, подготовке и воспитанию специалистов для народного хозяйства и в связи с 50-летия со дня основания БГУ.

За активную учебно-методическую, научно-исследовательскую и общественную работу неоднократно награждался Почетными грамотами Министерства Образования Республики Беларусь, ректората БГУ и географического факультета, медалью «Ветеран труда» (1975).

За успешное руководство научными исследованиями студентов Министерство образования Республики Беларусь наградило Чертко почетной грамотой в 2001 году и дипломом за многолетнюю научно-педагогическую деятельность в 2002 году.

Присвоено звание «Заслуженный работник БГУ».

Научные труды 
Опубликовано более 300 научных и учебно-методических работ.

Основные монографии: «Жыццё глебы» (1976), «Микроэлементы в почвах БССР и эффективность микроудобрений» (1970), «Эволюция почв мелиорируемых территорий Белоруссии» (1990), Почвенно-экологические основы оптимизации сельскохозяйственных угодий Беларуси (2000),

Структура географической среды и ландшафтное разнообразие Беларуси (2005).

Основные научные статьи:
 Чертко, Н. К. Теория, методика и практика геохимических исследования урболандшафтов / Н. К. Чертко, А. А. Карпиченко // Вестник БГУ. Сер. 2. Химия. Биология. География. — 2016. — № 3. — С. 129—132.
 Урболандшафты г. Пинска: классификация, эколого-геохимическая оценка, способы оптимизации / Г. И. Марцинкевич, И. И. Счастная, Н. К. Чертко, А. А. Карпиченко, А. А. Звозников // Вестн. Белорус. ун-та. Сер. 2. — 2015. — № 3. — C. 72-77.
 Чертко, Н. К. Атмосферные выпадения на почвы Белорусского Полесья / Н. К. Чертко, А. А. Карпиченко // Грунтознавство. — 2015. — Т.16. — № 1-2. — С. 26-35.
 Оценка эколого-ландшафтных и техногенных ситуаций Белорусского Полесья / Г. И. Марцинкевич, И. И. Счастная, Н. К. Чертко, А. А. Карпиченко, А. А. Звозников // Вестн. Белорус. ун-та. Сер. 2. — 2014. — № 3. — C. 86-91.
 Чертко, Н. К. Исследование и картографирование техногенной нагрузки на современные ландшафты Белорусского Полесья / Н. К. Чертко, А. А. Карпиченко // Вісник Одеського національного університету. Серія географічні та геологічні науки. — 2014. — Том 19. — Випуск 3 (22). — С. 22-28.
 Чертко, Н. К. Техногенные нагрузки на ландшафты Белорусского Полесья / Н. К. Чертко, А. А. Карпиченко // Вестн. Белорус. ун-та. Сер. 2. — 2013. — № 2. — C. 62-65.
 Чертко, Н. К. Геохимическая структура ландшафтов Беларуси / Н. К. Чертко, А. А. Карпиченко // Вестн. Белорус. ун-та. Сер. 2. — 2011. — № 3. — C. 121—124.
 Zhoomar, P.V. Ecogeochemistry of technogenic landscapes: situational approach / P.V. Zhoomar, N.K. Chartko, A.A. Karpichenka // Грунтознавство. — 2011. — Т.12. — № 3-4. — С. 5-11.
 Chartko N.K., Zhoomar P.V., Karpichenko A.A. Geochemical structure landscapes and soils // Ecology and noospherology (Ukraine). — 2011. — Т. 22. — № 1-2. — P. 30-39.
 Ландшафты выработанных торфяных месторождений полесских районов Брестской области / Н. К. Чертко, П. В. Жумарь, А. А. Карпиченко, В. А. Ракович // Вестн. Белорус. ун-та. Сер. 2. — 2010. — № 3. — C. 93-97.
 The geochemistry of technogenic landscapes: theory and practice / P. Zhoomar, A. Karpichenka, M. Chartko // Methodology of landscape research: Dissertations Commission of Cultural Landscape. — Sosnowiec: Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, 2008. — № 9. — P. 170—190.
 Геохимическая структура как основа оценки ландшафтного разнообразия / Н. К. Чертко, А. А. Карпиченко, П. В. Жумарь, Т. А. Сергиеня // География и природные ресурсы. — 2006. — № 3. — С. 137—141.

Литература 
 Николай Константинович Чертко : К 80-летию со дня рождения : Библиогр. указатель / Сост. П. В. Жумарь, А. А. Карпиченко. — Минск. : Четыре четверти, 2015. — 44 с.
 Николай Константинович Чертко : К 70-летию со дня рождения : Библиогр. указатель / Сост. П. В. Жумарь, А. А. Карпиченко. — Мн. : БГУ, 2005. — 35 с.
 Геологи и горные инженеры Беларуси : биограф. справочник. В 2 ч. Ч. 1 / сост. А. Д. Смычник [и др.]; науч. ред. Р. Г. Гарецкий, А. Д. Смычник, Я. И. Аношко. — Минск: ГНУ «Институт геохимии и геофизики», 2008. — 246 с.
 Моя судьба — географический факультет БГУ / О. Ф . Якушко. — Минск : БГУ, 2009. — 64 с.: ил.
 Географический факультет / Редкол.: И. И. Пирожник (отв. ред.) и др. — Мн.: Изд. центр БГУ, 2004. — 115 с.

Ссылки 
 Персональная страница на сайте БГУ
 Персональный сайт Н. К. Чертко
 Профиль на сайте Google Академии

Учёные Белоруссии
Преподаватели Белорусского государственного университета
Географы Белоруссии
Доктора географических наук
Выпускники Белорусского государственного университета
Геохимики СССР
Почвоведы Белоруссии